André Langrand-Dumonceau (1826-1900) : banquier belge, de la famille Langrand-Dumonceau
 François Xavier Dumonceau (1759-1815) : homme politique français
 Jacqueline Dumonceau (1920-2001) : actrice française
 Jean-Baptiste Dumonceau (1760-1821) : officier français